

Cinema 
 Nerve – film del 1914 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 Nerve – film del 2011 diretto da J.R. Sawyers
 Nerve – film del 2013 diretto da Sebastien Guy
 Nerve – film del 2016 diretto da Henry Joost e Ariel Schulman

Letteratura 
 Nerve – romanzo di Jeanne Ryan

Musica 
 Nerve – gruppo musicale di Jojo Mayer